Дебю́т ( «початок») може стосуватися:

 дебют — перший виступ, ширше — початок діяльності (здійснення дій) на якомусь поприщі.
 дебют у театрі або в кіно — перший виступ (або роль) актора на сцені взагалі чи в даному театрі (щодо кіно — у фільмі).
 дебют у спорті — перший виступ спортсмена/спортсменів на якихось змаганнях взагалі або на конкретному турнірі.

 дебют у шахах/шашках — початкова стадія шахової/шашкової партії.

Власні назви 
 «Дебют» — українське молодіжне творче об'єднання, створене за ініціативою Спілки кінематографістів України і Держкіно УРСР, метою якого було виявлення талановитих та обдарованих українських молодих митців, які згодом мали стати новим кінематографічним поколінням України.

Примітки